Roosbroeck oder Van Roosbroeck ist der Familienname folgender Personen:

 Eugeen Van Roosbroeck (1928–2018), belgischer Radrennfahrer 
 Gustaaf Van Roosbroeck (1948), belgischer Radrennfahrer 
 Willy Werner van Roosbroeck (1913–1995), amerikanischer Physiker